Ю́рий Влади́мирович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Юрий Владимирович (1931—2002) — генеральный директор Прикаспийского горно-металлургического комбината, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Юрий Владимирович (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Кузнецов, Юрий Владимирович (род. 1971) — российский хоккеист.